Tanka (dichtvorm), in Japanse poëzie (onderdeel van Waka)
Tanka (zwaardterm), habaki ( uit de samoerai-traditie)
Tanka (volk), een Han-Chinees volk dat op boten leeft
Thangka (kunstwerk), een geschilderd of geborduurd Tibetaans boeddhistisch banier
Thangka (geldeenheid), een geldeenheid in Tibet van 1912 tot 1941